Ебен Езер има више значења:

 Ебен Езер (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ебен Езер (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ебен Езер (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ебен Езер (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ебен Езер (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ебен Езер (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ебен Езер (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ебен Езер (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику